Анна Биргитта Аксфорс (; род. 17 октября 1990, Торпа) — шведская писательница и поэтесса.

Карьера 
Её имя стало широко известно летом 2015 года, когда Аксфорс вступила в дебаты в шведской бульварной газете Aftonbladet о тяжёлом положении молодых поэтов, стремящихся дебютировать. Она выступила против часто высказываемого мнения о нехватке молодых, многообещающих авторов в Швеции, утверждая вместо этого, что крупные издательства демонстрируют обескураживающее отсутствие интереса к современным молодым писателям и закрывают глаза на новые формы выражения, которые принимает поэзия.

В 2016 году в издательстве 10tal вышла её первая книга «Любовное письмо» (). После этого авторитетное издание Svenska Dagbladet назвало Аксфорс одним из 20 самых важных молодых поэтов Швеции.

В 2018 году в том же издательстве вышел второй сборник её стихов «Я ненавижу природу» ().

Примечания

Ссылки 
 Poet och författare
 Anna Axfors: Inte konstigt att barn inte läser
 Анна Аксфорс. Тень войны не даёт прохлады

Шведские поэты
Поэтессы Швеции
Поэтессы XXI века